Le nom propre Èvre peut désigner :

Saint Èvre, évêque de Toul (500-507) ;

l'Èvre, rivière des Mauges.